Ol'ga Spiridonovna Ljubatovič – rivoluzionaria russa
 Tat'jana Spiridonovna Ljubatovič – cantante lirica russa
 Vera Spiridonovna Ljubatovič – rivoluzionaria russa